Wilson Ezquerra puede referirse a:

 Wilson Ezquerra Martinotti, exintendente de Tacuarembo (2005-2010, 2010-2015)
 Wilson Ezquerra Alonso, diputado por Tacuarembo.